Röhrmoos ist der Ortsname von

 Röhrmoos, Gemeinde im Landkreis Dachau, Bayern
 Röhrmoos (Haag in Oberbayern), Ortsteil des Marktes Haag in Oberbayern, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Röhrmoos (Kirchanschöring), Ortsteil der Gemeinde Kirchanschöring, Landkreis Traunstein, Bayern
 Röhrmoos (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern

Siehe auch:
 Rohrmoos (Begriffsklärungsseite)